Vibi (bruci), cap dels brucis a la Segona Guerra Púnica
 Vibi Accueu, militar peligne al servei de Roma (s. III aC)
 Vibi Crisp, orador romà
 Vibi Curi, militar romà (s. I aC)
 Vibi Frontó, militar romà (s. I dC)
 Vibi Mars, governador de Síria i probablement d'Àfrica (s. I dC)
 Vibi Pòstum, cònsol l'any 5
 Vibi Ruf, magistrat romà
 Vibi Serè, governador romà de la Hispània Ulterior
 Vibi Seqüestre, escriptor romà
 Vibi Virri, dirigent de la ciutat de Càpua
 Gai Vibi Juvenci Var, triumvir de les monedes del segle I aC
 Gai Vibi Rufí, cònsol sufecte el 22
 Gai Vibi Pansa, cònsol el 43 aC
 Gai Vibi Var, cònsol el 134